Sacripante è un personaggio letterario della poesia epico-cavalleresca.

Cucina 
 Sacripante – dolce italiano tradizionale della Liguria.

Persone 
Carlo Maria Sacripante,cardinale  italiano
Giuseppe Sacripante,cardinale italiano
Umberto Sacripante, attore italiano